Mandalay hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Mandalay, ciudad de Birmania;
 Mandalay, región de Birmania;
 Mandalay, localidad de Australia;
 Mandalay, estación del transmilenio de Bogotá.

Artes
 Mandalay, poema de Rudyard Kipling;
 Mandalay, dueto de trip hop de Reino Unido;
 Mandalay, película dramática estadounidense.

Marcas y empresas  
 Mandalay Bay, resort y casino en Las Vegas;
 Mandalay Bay Convention Center, uno de los centros de convenciones privados más grandes del mundo;
 Mandalay Pictures o Mandalay Vision, una productora de cine estadounidense.